JU – Jacobs University Bremen
 JU – niemiecka partia Junge Union
 JU – kanton Jura w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)